Маневровая головоломка — задача на осуществление железнодорожных манёвров.

Известные маневровые головоломки

Timesaver 

Головоломка «» (англ. «тайм-сэ́йвер» — «задача на экономию времени» либо «способ скоротать время») придумана американским железнодорожным моделистом Джоном Алленом. Она имеет развитую путевую схему с определённой полезной длиной путей (задаваемой в количестве вагонов, которое может вместить путь). На этих путях изначально некоторым образом располагаются вагоны и маневровый локомотив, с помощью которого требуется переставить вагоны на определённые места на других путях. Цель — выполнить задачу либо за наименьшее время (при этом скорость движения локомотива ограничена), либо за наименьшее количество «ходов»-операций (одной операцией считается отцепка/прицепка и изменение направления движения состава).

Timesaver на железнодорожных макетах 

«Тайм-сэйвер» может стать интересной темой для небольшого железнодорожного макета — например, модуля или диорамы в книжной полке, — позволяя разместить зрелищное путевое развитие на сравнительно небольшом пространстве. Однако «Тайм-сэйвер» задумывался как головоломка, и манёвры на данной путевой схеме очень сложны, что может разочаровать некоторых операторов в идее осуществления манёвров на макете вообще.

Inglenook Sidings 

Головоломка «» (англ. «Ингленокские подъездные пути») имеет простую путевую схему: три тупиковых пути, сходящиеся в пучок, и вытяжной путь. Все пути имеют ограниченную длину: тупиковые пути вмещают 5, 3 и 3 вагона соответственно, вытяжка — 3 вагона и маневровый локомотив. Изначально на тупиковых путях некоторым образом расположены 8 вагонов. Задача — из 5 случайно выбранных вагонов сформировать состав, в котором вагоны следуют в заданном порядке.

Компьютерные игры 
Существуют компьютерные игры, посвящённые железнодорожным головоломкам, в том числе манёвровым.

 «3D Ultra Lionel Traintown» (англ.)

Тема маневровых задач, в том числе и классической головоломки «Timesaver», реализована в сценариях железнодорожных симуляторов:

 Microsoft Train Simulator (MSTS)
 Trainz
  Railworks, Train Simulator 2013
 Eisenbahn.exe Professional (EEP)

См. также 
 Книга В. Н. Болховитинов, Б. И. Котловой, И. К. Лаговский «Твоё свободное время», стр. 47 — несколько задач на маневрирование.

Ссылки 

Головоломки
Железнодорожные хобби
Железнодорожный моделизм